Adolf Heusinger – generale tedesco
 Hans-Joachim Heusinger – politico tedesco orientale
 Jakob Friedrich Heusinger – filologo classico tedesco
 Karl Friedrich Heusinger – patologo tedesco